Alken kan syfta på:

 Alken – en typ av kolväten som är enkelomättade

Geografi

Belgien 

 Alken, Belgien, kommun i Flandern, Provincie Limburg,

Sverige 

 Alken, Värmland, sjö, Värmlands län,

Tyskland 

 Alken, Rheinland-Pfalz – kommun, Rheinland-Pfalz, 

Robotskapade Belgienförgreningar